Glaucos (en grec ancien , en latin ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Glaucos, une divinité marine
 Glaucos fils de Sisyphe, roi de Corinthe
 Glaucos fils de Minos, ressuscité par Polyidos
 Glaucos fils d'Hippoloque, combattant lycien de la guerre de Troie
 Glaucos fils d'Anténor, autre combattant du côté troyen
 Glaucos fils de Priam

Personnalités 
 Glaucos d'Athènes, poète grec mal connu sans doute d'époque byzantine, conservé dans l’Anthologie grecque (livre IX, poèmes 774-775).
 Glaucos de Chios est un métallurgiste grec du 
 Glaucos de Carystos est un athlète grec du 
 Glaucos de Nicopolis, poète grec du IIIe ou IIe siècle av. J.-C., dont plusieurs poèmes sont conservés dans l’Anthologie grecque.

Zoologie 
 Glaucus est un genre de nudibranches comptant deux espèces, mais dont Glaucus atlanticus était jusqu'en 2004 le seul représentant.
 Glaucus est aujourd'hui synonyme de Pteria, un genre de bivalves.

Divers 
 (1870) Glaucos est un astéroïde troyen.
 Glaucos est un manga d'Akio Tanaka, sur le thème de la plongée en apnée.